okcitán nyelv
 okcitán nép